Barbo pode ser utilizado para designar as seguintes espécies de peixe:

Galeoides decadactylus
Polydactylus quadrifilis
Mullus argentinae
Barbus barbus

E ainda:
Barbo-do-Norte (Barbus bocagei)
Barbo-focinheiro (Barbus comizo)
Barbo-cumba (Barbonymus gonionotus)
Barbo-de-Steindachner (Barbus steindachneri)
Barbo-do-Sul (Barbus sclateri)
Barbo-boca-de-osso (Osteochilus hasseltii)
Barbo-de-cabeça-pequena (Barbus microcephalus)
Barbo-espanhol (Gobio gobio)
Barbo-italiano (Barbus plebejus)

Desambiguação